Esta é uma lista de futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda.

Por ano

2016 
Atualizado em 9 de Janeiro de 2016.

2017 
'''Guarda-redes:Lamá
Defesas:Locô
Médios:Avex, Davíd, Mabiná, Xara
Avançados:Job, Joca, L. Keita, Santana Carlos

Atlético Petróleos de Luanda